Абсцесс мозга — скопление гноя в мозговом веществе:
 Абсцесс головного мозга
 Абсцесс спинного мозга